Оле́г Бори́сович Лупа́нов (2 июня 1932 — 3 мая 2006) — советский и российский математик, академик Российской академии наук, декан механико-математического факультета МГУ (1980—2006), главный научный сотрудник Института прикладной математики им. М. В. Келдыша (1993—2006), специалист по дискретной математике, математической кибернетике, математической логике. Лауреат Ленинской премии.

Биография 
Родился 2 июня 1932 года в Ленинграде.

В 1955 году окончил механико-математический факультет МГУ по специальности математика. В 1958 году под руководством А. А. Ляпунова защитил кандидатскую диссертацию «О синтезе контактных схем». Докторская диссертация — «Об aсимптотических закономерностях синтезa схем из функциональных элементов» (1963).

Разработал асимптотически наилучший метод синтеза схем из функциональных элементов — так называемый .

Преподавал в МГУ с 1959 года, с 1960 года — стapший научный сотрудник, с 1967 года — профессор. С 1980 по 2006 год являлся деканом механико-математического факультета МГУ, с 1981 по 2006 год возглавлял им же созданную кафедру дискретной математики.

Член-корреспондент Академии наук СССР с 1972 года, действительный член РАН с 2003 года. В 1993 году стал главным научным сотрудником Института прикладной математики имени Келдыша, в котором работал с 1955 года.

Умер в Москве 3 мая 2006 года. Похоронен на Хованском кладбище в Москве (Центральная территория, уч. 133).

Награды, премии, почётные звания 
За научные достижения награждён Ленинской премией (1966) и Ломоносовской премией МГУ (1992).

Нагpaждён орденами «Знак Почёта» (1975), Трудового Кpaсного Знамени (1982), Дружбы нapодов (1992).

Заслуженный профессор МГУ (2001), почётный член Академии наук Молдавии (2001).

Примечания

Ссылки 
 
 Страница Олега Борисовича Лупанова на сайте ИПМ РАН
 Общероссийский математический портал

Математики по алфавиту
Математики России
Математики СССР
Учёные в области информатики СССР
Учёные в области информатики России
Математики XX века
Математики XXI века
Члены-корреспонденты АН СССР
Действительные члены РАН
Сотрудники Института прикладной математики РАН
Заслуженные профессора МГУ
Деканы механико-математического факультета МГУ
Почётные члены Академии наук Молдавии
Похороненные на Хованском кладбище
Лауреаты Ломоносовской премии МГУ